Budzma The Best Rock / Budzma The Best Rock/New — двухдисковый сборник белорусских рок-групп. На компиляцию попали как приглашённые музыканты, так и победители отбора. Компакт-диски изданы общественным движением  совместно с Европейским радио для Беларуси в ноябре 2009 года, и через несколько месяцев их получили все FM-радиостанции, областные и районные Дома культуры Белоруссии. Составитель и инженер мастеринга — , лидер группы «».

Список композиций

Приём критиков 
Олег Михалевич, руководитель радио «Сталіца», в письме  отметил «качественные белорусскоязычные композиции»! Главный директор радиостанции «Беларусь» Наум Гальперович также поблагодарил за диск, материалы которого, «безусловно, вызывают интерес». Директор   сообщила, что сборник белорусского рока ей особенно понравился, в то время как музыкальные редакторы её радио отметили отличное качество звукозаписей и с удовольствием предлагают композиции слушателям.

В хит-парады Tuzin.fm попали несколько песен со сборника: «Jak Viecier» (, Дмитрий Войтюшкевич) («Мегатур-2008»), «Znajdzi Mianie» () («Мегатур-2009»), «Da Sinih Skałaŭ» (), «Ciańki» (Hair Peace Salon) (все «Мегатур-2010»).

В «100 величайших белорусских песен» по версии Tuzin.fm в 2015 году была отобрана «Vyjście» (IQ48).

Комментарии

Примечания

Полезные ссылки 
 

Альбомы Белоруссии
Альбомы 2009 года
Сборники 2009 года